Сан Хесус има више значења:

 Сан Хесус (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хесус (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Хесус (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хесус (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хесус (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хесус (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хесус (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хесус, Бреча 30 (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хесус, Иригасион ел Палмито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хесус (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику